Aldo Lusignoli – politico italiano
 Alfredo Lusignoli – funzionario e politico italiano
 Guglielmo Lusignoli – architetto e pittore italiano